Holter puede referirse a:

 Holter, o "monitor holter", máquina que registra y almacena la actividad eléctrica del corazón de una persona. Prueba diagnóstica.
 Holter, grupo de heavy/power metal de Argentina.